Bulletproof — саундтрек до відеогри 50 Cent: Bulletproof, виданий лейблом Shadyville Entertainment у 2006 р. Також існує інструментальна версія релізу.

Покупці, котрі зробили попереднє замовлення, отримали раніше невиданий DVD з європейсього туру No Fear, No Mercy 2003 р. «Pimpin Pt. 2» містить семпл з пісні «I Choose You» у виконанні Віллі Гатча.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2006
Альбоми 50 Cent
Саундтреки